Raivio kan syfta på:

 Raivio – en stadsdel i Pargas stad, se Rödjan, Pargas

Personer
 Matti Raivio (1893–1957), en finländsk längdåkare